

События 
 Захват карфагенянами Кадиса.
 См. также Список глав государств в 501 году до н. э.

Римская республика 
 Консулы: Постум Коминий Аврунк и Тит Ларций Флав (Руф).
 Диктатор: Тит Ларций Флав (Руф).
 Начальник конницы: Спурий Кассий Вецеллин.

Китай 
 9-й год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 Лусцы напали на Ян Ху (который напал на своего правителя), атаковали его город, и тот бежал в Ци. В 4 луне регалии луского князя были возвращены.
 В 4 луне, в день у-шэнь умер князь Чжэн Сянь-гун (Чай) (согласно гл.42 «Ши цзи», умер тремя годами ранее), ему наследовал сын Шэн (Шэн-гун, эра правления 500—463). В 6 луне Сянь-гуна похоронили. Как отмечает Сыма Цянь, княжество Чжэн ещё более ослабло.
 Ян Ху советовал цискому князю напасть на Лу, но Бао-цзы (Бао Вэнь-цзы) отговорил Цзин-гуна. В Ци арестовали Ян Ху и хотели выслать его на восток, но тот бежал в Сун, а вскоре уехал в Цзинь к роду Чжао, его приютил Чжао Ян Цзянь-цзы.
 Осенью князья Ци и Вэй остановились лагерем в У-ши (местность в Цзинь), воюя с Цзинь.
 Цзиньцы разбили армию Ци.
 Осенью умер князь Цинь Ай-гун, зимой его похоронили (Цзя И называет его Би-гун и упоминает, что он похоронен к северу от Цзюйли), ему наследовал внук Хуэй-гун (эра правления 500—491) (сын Ай-гуна и отец Хуэй-гуна И-гун умер преждевременно и похоронен в Цзогун).
 Чжао Цзянь-цзы заболел и лежал без сознания 7 дней, врач Бянь Цяо осмотрел его. Когда он очнулся, то сказал, что у него было видение, он был во дворце Небесного Владыки, который предсказал ему будущее рода и повелел уничтожить чёрного и бурого медведей. На следующий день он встретил на дороге посланца неба, который растолковал видение. Этот рассказ записал Дун Ань-юй.
 Конфуций был назначен сыкуном (начальником общественных работ) в Лу.
 Сановник из клана Юэ бежал из Сун.

См. также

Примечания